Квалификация (отборочный турнир) 14-го чемпионата Европы по волейболу среди женщин прошла в период с 13 по 31 мая 1985 года. Всего в квалификации приняли участие 17 национальных сборных команд. Было разыграно 6 путёвок в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Нидерланды (страна-организатор), ГДР, СССР, Венгрия, Болгария, ФРГ (по итогам предыдущего чемпионата Европы).

Команды-участницы 
Австрия, Англия, Бельгия, Греция, Испания, Италия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Турция, Финляндия, Франция, Чехословакия, Швейцария, Швеция, Югославия.

Результаты

Группа А 
27—31.05.1985. Мюлуз (Франция)

 27 мая: Италия — Турция 3:0; Бельгия — Норвегия 3:0.
 28 мая: Италия — Бельгия 3:1; Франция — Норвегия 3:1.
 29 мая: Норвегия — Турция 3:1; Франция — Бельгия 3:0.
 30 мая: Италия — Норвегия 3:0; Франция — Турция 3:0.
 31 мая: Бельгия — Турция 3:0; Франция — Италия 3:0.

Группа В 
23—27.05.1985. Виана-ду-Каштелу (Португалия)

 23 мая: Польша — Англия 3:0 (15:0, 15:1, 15:0); Чехословакия — Югославия 3:0 (15:3, 15:11, 15:4); Испания — Португалия 3:0 (15:8, 15:7, 15:12).
 24 мая: Чехословакия — Испания 3:0 (15:2, 15:4, 15:3); Польша — Португалия 3:0 (15:2, 15:7, 15:2); Югославия — Англия 3:0 (15:8, 15:3, 15:9).
 25 мая: Польша — Испания 3:0 (15:5, 15:6, 15:5); Чехословакия — Англия 3:0 (15:3, 15:1, 15:7); Югославия — Португалия 3:0 (15:8, 15:2, 15:7).
 26 мая: Испания — Англия 3:0 (15:12, 15:9, 15:10); Польша — Югославия 3:0 (15:12, 15:10, 15:2); Чехословакия — Португалия 3:0 (15:1, 15:0, 15:1).
 27 мая: Югославия — Испания 3:1 (15:5, 11:15, 15:13, 15:9); Португалия — Англия 3:1 (15:6, 5:15, 15:12, 15:11); Чехословакия — Польша 3:1 (17:15, 10:15, 16:14, 15:4).

Группа С 
13—17.05.1985. Салоники (Греция)

 13 мая: Румыния — Швеция 3:0; Швейцария — Финляндия 3:0 (15:12, 15:6, 15:4); Греция — Австрия 3:1 (10:15, 15:4, 15:7, 15:6).
 14 мая: Швеция — Финляндия 3:0 (15:6, 15:6, 15:1); Греция — Швейцария 3:0 (15:13, 15:10, 15:4); Румыния — Австрия 3:0.
 15 мая: Швейцария — Австрия 3:1 (15:10, 9:15, 15:4, 15:6); Румыния — Финляндия 3:0 (15:11, 15:8, 16:14); Греция — Швеция 3:2.
 16 мая: Австрия — Швеция 3:1; Румыния — Швейцария 3:0 (15:0, 15:13, 15:4); Греция — Финляндия 3:0 (15:9, 15:7, 15:11).
 17 мая: Австрия — Финляндия 3:-; Швейцария — Швеция 3:0 (15:7, 15:7, 15:12); Румыния — Греция 3:-.

Итоги 
По итогам квалификационного турнира путёвки на чемпионат Европы 1985 года получили по две лучшие команды из групп — Франция, Италия, Чехословакия, Польша, Румыния, Греция.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Европы по волейболу среди женщин
1985 год в волейболе
Май 1985 года
Чемпионаты Европы в 1985 году